Шахтар — професія, пов'язана з видобутком вугілля.

Населені пункти 
 Шахтар — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район

Санаторії 
 Шахтар — санаторій, розташований у бальнеологічному курорті Трускавець Львівської області.
 Шахтар — санаторій, розташований у с. Павлівка Волинської області.

Спортивні клуби

Волейбольні клуби 
 «Шахтар» — волейбольний клуб із Донецька,  
 «Шахтар» — волейбольний клуб із Солігорська,

Футбольні клуби

«Шахтар» — футбольний клуб з Донецька.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Горлівки Донецької області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Макіївки Донецької області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Шахтарська Донецької області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Луганська.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Довжанська Луганської області.
 «Шахтар» — футбольний клуб зі Стаханова Луганської області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Красного Луча Луганської області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Конотопа Сумської області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Червонограда Львівської області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Нововолинська Волинської області.

 «Шахтар» — колишня назва футбольного клубу ПФК «Олександрія» з міста Олександрія Кіровоградської області.

«Шахтар» — футбольний клуб із Солігорська Мінської області.

«Шахтар» — футбольний клуб з Караганди.

«Шахтар» — футбольний клуб з Артема Приморського краю.
 «Шахтар» — футбольний клуб із селища Пешелань Нижньогородської області.
 «Шахтар» — футбольний клуб з Прокоп'євська Кемеровської області.
 «Шахтар» — колишня назва футбольного клубу ДАІ з Киселевська Кемеровської області.
 «Шахтар» — колишня назва футбольного клубу «Зоря» з міста Ленінськ-Кузнецький Кемеровської області.
 «Шахтар» — колишня назва футбольного клубу «Дон» з Новомосковська Тульської області.
 «Шахтар» — колишня назва футбольного клубу «Арсенал-Тула» з міста Тули.
 «Шахтар» — колишня назва футбольного клубу «Буревісник-ЮРГУЕС» з міста Шахти Ростовської області.

«Шахтар» — радянський футбольний клуб з Кіровська Луганської області
 «Шахтар» — радянський футбольний клуб з Рутченкового Донецької області, в 1960 році об'єднався зі ждановським «Авангардом» в команду «Азовець» (Жданов)
 «Шахтар» — радянський футбольний клуб з Тореза Донецької області

Футзальний клуб 
 «Шахтар» — футзальний клуб з Донецька.

Хокейний клуб 
 «Шахтар» — білоруський хокейний клуб з Солігорська.

Стадіон 
 «Шахтар» — стадіон у Донецьку, збудований у 1936 році
 «Шахтар» — проектна назва стадіону «Донбас Арена» у Донецьку, відкритого у 2009 році